Bassler ist der Familienname folgender Personen:

 Bonnie Lynn Bassler (* 1962), US-amerikanische Mikrobiologin
 Franz Bassler (* 1921), deutscher Bankmanager
 Friedrich Bassler (1909–1992), deutscher Wasserbauingenieur
 Georg Bassler (1857–1900), deutscher Drucker und Arbeiterführer
 Gerhard Bassler (1917–2000), deutscher Maler
 Julius Bassler (1929–2007), deutscher Rundfunk- und Unterhaltungsmusikpianist
 Ray S. Bassler (1878–1961), US-amerikanischer Paläontologe
 Robert Bassler (1903–1975), US-amerikanischer Filmeditor und Filmproduzent
 Siegfried Bassler (* 1933), deutscher Pfarrer, SPD-Stadtrat und Fraktionsvorsitzender 
 Sibylle Bassler (* 1957), deutsche Fernsehjournalistin
 Ursula Bassler (* 1965), deutsche Physikerin

Siehe auch:

 Baßler
 Basler